DOI — может означать:
 DOI — цифровой идентификатор объекта.
 DOI — министерство внутренних дел США.
 DOI — 2,5-диметокси-4-иодамфетамин.
 DOI — код ISO 639 языка догри, на котором говорят в Индии и Пакистане.

См. также 
 Дои (значения) — японская фамилия.